Numele propriu Boston este un nume utilizat adesea în arealul limbii engleze.

Locuri 

  Boston se referă cel mai adesea la orașul Boston din statul Massachusetts al Statelor Unite ale Americii, al cărui nume provine de la portul englez Boston, Lincolnshire, fost membru și kontore al Ligii Hanseatice.

Alte locuri

Boston 

 Boston, Lincolnshire, Anglia; 
 Boston, Georgia, SUA; 
 Boston, Indiana, SUA; 
 Boston, New York, SUA;

Varietăți ale numelui Boston 

 Boston Township, Michigan, SUA; 
 North Boston, New York, SUA; 
 Boston Heights, Ohio, SUA; 
 South Boston, Virginia, SUA;

Vedeți, de asemenea, New Boston pentru o listă de localități cu acest nume.

Nume de familie 

 David Boston, jucător de Fotbal american; 
 Ralph Boston, atlet american de track and field.

Alte utilizări 

 Boston (formație), formație de muzică rock și titlul celui mai bine vândut album al lor, Boston (album). 
 A-20 Boston, avion de tip bombardier ușor, folosit în cel de-al doilea război mondial de forțele aeriene ale Commonwealth-ului. 
 Boston whist, un joc popular în Europa secolului al 19-lea. 
  "Boston", termen utilizat în jocul Bid whist pentru a desemna un pariu câștigător al fiecărei mâini a unui tur. 
 Boston Terrier, o varietate de câine. 
 Boston (dans), un număr de dansuri de tipul valsului. 
 Boston United F.C., echipă engleză de fotbal din Liga a doua britanică, având sediul în orașul englez Boston, Lincolnshire. 
 Boston brownie, o varietate de tipuri de prăjituri de culoarea ciocolatei, denumite brownie în Statele Unite.

Ficțiune 

 Boston Brand, numele personajului "Deadman" din seria D.C. Comics. 
 Boston (carte), roman de Upton Sinclair, apărut în 1928.

Alte variate utilizări 

 Boston Market, un lanț de restaurante americane de fast-food. 
 Boston Mountains, un platou înalt și adânc brăzdat de văi de eroziune, situat în nordul statului american Arkansas și nord-estul statului Oklahoma, cunoscut și ca Cookson Hills.
 Boston, dinastie hasidică, fondată în orașul Boston, statul Massachusetts la începutul secolului al 20-lea.
 Boston Tea Party, manifestare de protest a locuitorilor coloniilor Marii Britanii din Noua Anglie, considerată a fi una din scânteile Revoluției americane, constând în distrugerea mai multor încărături de ceai importat din India (16 decembrie 1773).

Nume proprii